De sleischat (Engels: seigniorage, Duits: Schlagschatz) is de numismatische term voor het verschil tussen nominale waarde en productiekosten van een munt, dus de winst op productie van de muntheer.

In de 14e en 15e eeuw werd de term sleischat ook gebruikt voor de belasting die geheven werd ter compensatie van gederfde inkomsten voor de vorst door ontwaarding of extra muntslag.

Numismatiek